

Televisione 
 Dish Network – piattaforma televisiva statunitense
 Dish TV – servizio televisivo indiano

Altro 
 DISH – cittadina della contea di Denton, in Texas
 Dish – gruppo musicale giapponese

Pagine correlate 
The Dish